Sundance peut désigner :

Toponymes 

 Sundance, une station de ski de l'Utah aux États-Unis.
 Sundance, une ville de l'État du Wyoming aux États-Unis.

Surnom 
 Sundance Kid, surnom d'Harry Alonzo Longabaugh (1867-1908), bandit et voleur de banque américain, membre avec Butch Cassidy de l'équipe appelée Wild Bunch.
 Butch Cassidy and the Sundance Kid, western américain de George Roy Hill sorti en 1969.

Cinéma et télévision 
 Festival du film de Sundance, principal festival américain de cinéma indépendant. Il se tient chaque année à Park City et Salt Lake City dans l'Utah.
 Sundance Institute, institut qui organise chaque année depuis 1985 le festival du film de Sundance.
 SundanceTV, chaîne de télévision. Elle doit son nom au festival de Sundance.

Musique 
Sundance, musique composé par Népal.